GPB steht für:
 Georgia Public Broadcasting
 Georgian Public Broadcasting, internationale Bezeichnung für den Öffentlichen Rundfunk Georgiens
 Google Protocol Buffers, Datenformat zur Serialisierung mit einer Schnittstellen-Beschreibungssprache
 Guarapuava Airport (IATA-Code), Flughafen von Guarapuava, Brasilien

GP-B steht für:
 Gravity Probe B, Raumfahrtmission der NASA, siehe Gravity Probe

Abkürzung